Мансфілд або Менсфілд () — назва низки населених пунктів в англомовних країнах.

Менсфілд — місто в графстві Ноттінгемшир, Англія

Мансфілд — місто, штат Арканзас
 Мансфілд — місто, штат Коннектикут
 Мансфілд — місто, штат Джорджія
 Мансфілд — місто, штат Луїзіана
 Мансфілд — місто, штат Массачусетс
 Мансфілд — місто, штат Міссурі
 Мансфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Мансфілд — місто, штат Огайо
 Мансфілд — місто, штат Пенсільванія
 Мансфілд — місто, штат Техас
 Мансфілд — місто, штат Вашингтон
 Мансфілд — селище, штат Іллінойс
 Мансфілд Тауншип — селище в окрузі Берлінгтон, штат Нью-Джерсі
 Мансфілд Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Нью-Джерсі
 Мансфілд — переписна місцевість, штат Південна Дакота